La Srpska Liga 1996-1997 è stata la 5ª edizione della terza divisione (quest'anno al quarto livello) di calcio per squadre serbe della Repubblica Federale di Jugoslavia.

Voivodina 

 Mladost (Apatin)             89
 ČSK (Čelarevo)               82
 Radnički (Vršac)             55
 Vrbas                        53
 Begej (Žitište)              49
 Bačka (Bačka Palanka)        48
 Mladost Uni. luks (Lukićevo) 48
 Radnički (Šid)               47
 Kabel (Novi Sad)             44
 Sloven (Ruma)                44
 Radnički (Sombor)            43
 Srem (Sremska Mitrovica)     43
 Crvenka                      43
 Inđija                       42
 Bačka (Subotica)             42
 Rusanda (Melenci)            34
 Radnički (Bajmok)            33
 Sremac (Vojka)               27

 Mladost Apatin promosso in Druga liga SR Jugoslavije 1997-1998
 Sremac Vojka, Radnički Bajmok, Rusanda Melenci e Bačka Subotica retrocedono nelle Zonske lige

Belgrado 
 Milicionar Belgrado (vincitore)

Danubio 
 Mladost Sm. Palanka (vincitore)

Moravia 
 Sloga Kraljevo (vincitore)

Niš 
 Vučje (vincitore)

Timok 
 Napredak Kušiljevo (vincitore)

Montenegro 
 Berane (vincitore)
 Ibar (2º classificato)

Note

Voci correlate 
Prva liga SR Jugoslavije 1996-1997
Druga liga SR Jugoslavije 1996-1997
Kup Jugoslavije 1996-1997

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 1991-2000 su fsgzrenjanin.com

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1996